À la dure est une expression qui signifie de manière sévère, difficile,

À la dure peut faire référence à :
 À la dure (1872), un récit de voyage de Mark Twain ;
 À la dure (2011), une nouvelle de Stephen King.